Thomas ou Tom Hunt peut désigner :
 Thomas Hunt ( siècle), lieutenant de John Smith et pionnier américain ;
 Thomas Hunt (mort en 1600), martyr anglais avec Thomas Sprott ;
  (1696-1774), académicien anglais d'études arabiques  ;
  (1754-1808), officier militaire de l'armée continentale ;
  (1802-1851), thérapeute anglais de l'élocution ;
 Thomas Sterry Hunt (1826-1892), chimiste et géologue américain ;
  (1841-1934), homme politique australien ;
 Thomas Hunt Morgan (1866-1945), généticien américain ;
  (1901-1980), médecin et gastro-entérologue britannique ;
 , joueur de football anglais ;
 Tom Hunt, homme politique conservateur britannique.

Voir aussi 
 Tommy Hunt (né en 1933), chanteur soul américain

Hunt, Thomas